Chaseville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chaseville (Massachusetts)
 Chaseville (New York)
 Chaseville (Ohio)
 Chaseville (Tennessee)